EUC steht als Abkürzung für:

 End-user certificate, siehe Endverbleibserklärung
 End-user Computing, siehe Individuelle Datenverarbeitung
 Electric unicycle, siehe Einrad#Motor- und Elektroeinrad
 Erasmus University Charter, die Erasmus Hochschulcharta
 European Universities Championship, siehe European University Sports Association
 Extended UNIX Coding, eine 8-Bit-Zeichencodierung

Abkürzung